Бакштовский сельсовет:

Беларусь 
 Бакштовский сельсовет (Ивьевский район) — сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область
 Бакштовский сельсовет (Щучинский район) — упразднённый сельсовет, Щучинский район, Гродненская область